Krk est un nom pouvant désigner :
 Krk, une île de Croatie ;
 Krk, une ville située sur l’île de Krk en Croatie.

KRK est un code pouvant désigner :
 le code AITA de l’aéroport Jean-Paul- de Cracovie en Pologne.

KRK est un sigle pouvant désigner :
 les  (), une section de l’armée allemande du début des années 1990 à 2010.